Гиљермо Гарсија Лопез (; рођен 4. јуна 1983. у Роди, Шпанија) је шпански  тенисер који је свој најбољи пласман у синглу остварио у фебруару 2011. када је заузимао 23. место на АТП листи. Освојио је пет титула у појединачној конкуренцији и три у дублу.

Гренд слем финала

Парови: 1 (0:1)

АТП финала

Појединачно: 9 (5:4)

Парови: 9 (3:6)

Референце

Спољашње везе 

 Гиљермо Гарсија-Лопез на сајту АТП 
 Гиљермо Гарсија-Лопез  на сајту ИТФ 
 Гиљермо Гарсија-Лопез на сајту Дејвис купа  

Рођени 1983.
Шпански тенисери